Małomice est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Małomice, dans le powiat de Żagań, dans la voïvodie de Lubusz
 de la ville de Małomice, chef-lieu de cette gmina